Toponímia:
 Austràlia:
 Hamilton (Austràlia Meridional)
 Hamilton (Nova Gal·les del Sud)
 Hamilton (Queensland), suburbi residencial al nord de la ciutat de Brisbane, Queensland
 Hamilton (Tasmània)
 Hamilton (Victòria)
 illa de Hamilton, a Queensland
 Canadà:
 Hamilton (Ontàrio)
 Illa de Hamilton (Canadà), a Nunavut 
 Corea:
 Port Hamilton
 Nova Zelanda:
 Hamilton (Nova Zelanda)
 Regne Unit:
 Hamilton (Anglaterra), a Leicestershire, Anglaterra
 Hamilton (Escòcia), a South Lanarkshire, Escòcia
 Hamilton (Bermudes), capital de les Bermudes
 Estats Units d'Amèrica:
 Hamilton (Alabama)
 Hamilton (Carolina del Nord)
 Hamilton (Colorado)
 Hamilton (Dakota del Nord)
 Hamilton (Geòrgia)
 Hamilton (Illinois)
 Hamilton (Indiana)
 Hamilton (Iowa)
 Hamilton (Kansas)
 Hamilton (Maryland)
 Hamilton (Massachusetts)
 Hamilton (Michigan)
 Hamilton (Mississipí)
 Hamilton (Montana)
 Hamilton (Nevada)
 Hamilton (Nova Jersey)
 Hamilton (Nova York)
 Hamilton (Ohio)
 Hamilton (Texas)
 Hamilton (Virgínia)
 Hamilton (Washington)
 Hamilton (Wisconsin)
 Hamilton City, població de Califòrnia
 Biografies:
 Alexander Hamilton, polític i economista estatunidenc, un dels redactors de la Constitució i secretari del Tresor.
 Alexander Hamilton Stephens, polític sudista, primer i únic vicepresident dels Estats Confederats d'Amèrica
 David Hamilton, fotògraf i director de cinema anglès
 Duncan Hamilton, pilot de curses automobilístiques de la dècada de 1920
 Emma Hamilton, amant de l'almirall britànic Horatio Nelson
 Erskine Hamilton Childers, President d'Irlanda del 1973 al 1974
 Francis Buchanan-Hamilton, metge, zoòleg i botànic escocès
 Lamont Hamilton
 Laurell Kaye Hamilton (1963, Heber Springs, Arkansas), autora de novel·la fantàstica
 Lewis Hamilton, pilot de Fórmula 1
 Tom Hamilton, baixista d'Aerosmith
 William Hamilton, diversos personatges
 Hamilton Othanel Smith, microbiòleg i genetista